Fillitz ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Fillitz (1924–2022), österreichischer Kunsthistoriker
 Stephan Fillitz (* 1950), österreichischer bildender Künstler